El nombre Antoni Segura puede referirse a las siguientes personas:

Antoni Segura, catedrático español;
Antoni Segura, piragüista español.